Tefenet, en la mitologia egípcia, és la deessa de l'aigua.

Creada per Aten, se la representa com una dona amb cap de lleona, amb el disc solar i dos uraeus, el ceptre i l'anj. Filla d'Aten i Ra, neix de la seva saliva (o semen). Tefenet es va casar amb el seu germà, Shu (déu de l'aire), i varen tenir dos fills: Geb (déu de la terra) i Nut (deessa del cel). Geb i Nut, tot i ser germans (l'endogàmia no era estranya a Egipte), van casar-se i varen tenir quatre fills: Osiris, Seth, Isis i Neftis. Geb i Nut van ser la primera parella de l'Ennèada heliopolitana.

Referències 

Deesses de la mitologia egípcia